I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2015 (XXII edizione) si sono tenuti a Motala in Svezia, in data 27 giugno 2015.

Tra gli uomini ha vinto il francese Cyril Viennot, mentre la gara femminile è andata alla statunitense Mary Beth Ellis.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2015
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2015

Campionati mondiali di triathlon long distance
Sport a Motala
Triathlon nel 2015